Beba puede referirse a:

 Beba (España), parroquia y aldea española del municipio de Mazaricos, provincia de La Coruña, Galicia.
 Beba, otro de los nombres con el que es conocida la variedad de uva blanca española Eva (uva).
 Beba, diminutivo del nombre femenino Genoveva.